El Molo, Elmolo oder Gurapau bezeichnet:
 El Molo (Ethnie), eine kleine Volksgruppe in Kenia
 El Molo (Sprache), die früher von den El Molo gesprochene Sprache